Klungkung kan syfta på följande:
 Kabupaten Klungkung, regentskap i provinsen Bali, Indonesien
 Kecamatan Klungkung, distrikt i regentskapet Kabupaten Klungkung, Bali, Indonesien